Andoni Imaz Garmendia (n.1971), futbolista basc
 José Imaz Baquedano (1767-1834), polític i economista basc
 Josu Jon Imaz (n. 1963), polític basc
 Eugenio Ímaz Echeverría (1900-1951), filòsof i traductor basc